Dobrodzień – miasto w województwie opolskim, w powiecie oleskim
 Dobrodzień – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim
 Dobrodzień – nieczynna stacja kolejowa w Dobrodzieniu, w województwie opolskim

Zobacz też 
 Dekanat Dobrodzień